Lutera är ett släkte av skalbaggar. Lutera ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Lutera